Чемпионат Франции по футболу 1968/1969 — 31-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Сент-Этьен» стал чемпионом Франции в 5-й раз. В турнире принимали участие 18 клубов. Было сыграно 306 игр и забито 816 голов.

Турнирная таблица 

 Примечание. «Монако» покинул Дивизион 1 по результатам переходных матчей с «Ангулемом», занявшим 2-е место во втором дивизионе.

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 11 голов
 «Лион» — «Бастия» — 8:3
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Бастия» — «Седан» — 1:5
 «Руан» — «Сент-Этьен» — 1:5
 Самая крупная победа дома: 7 голов
 «Бордо» — «Бастия» — 8:1

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1968/1969
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1968 году
Спорт во Франции в 1969 году